El término Angus puede referirse a:

 Angus, una región de Escocia;
  angus, una raza bovina originaria de la región anterior;
 una hamburguesa angus, elaborada con la carne de la raza bovina angus;
Angus, película estadounidense de 1995.
 Angus (mitología), un dios de la mitología celta
También puede referirse a:
Angus Young, guitarrista de AC/DC;
Angus T. Jones, actor de Two and a Half Men.